Elitserien i innebandy för damer 1999/2000 var den högsta serien i innebandy i Sverige för damer för säsongen 1999/2000. Elitserien bestod av två serier, Elit norra och Elit södra, som vardera bestod av 8 lag. De fyra främsta i varje serie gick vidare till slutspel. Balrog IK blev svenska mästare efter finalvinst mot Södertälje IBK med 2-0 i matcher.

Elit norra
Lag 1–4: Slutspel.Lag 9–10: Nedflyttade.

Elit södra
Lag 1–4: Slutspel.Lag 9–10: Nedflyttade.

Slutspel

Kvartsfinaler
Boliden IB – IBK Lockerud 0–2 i matcher (2–5, 1–4)
Rönnby IBK – Södertälje IBK 0–2 i matcher (1–4, 5–6 sd)
Öbo Örebro IBK – Balrog IK 1–2 i matcher (3–1, 2–5, 3–4 sd)
IBF Falun – Sjöstad IF 1–2 i matcher (3–1, 1–2 sd, 0–1 sd)

Semifinaler
Balrog IK – Sjöstad IF 2–0 i matcher (3–2, 5–2)
IBK Lockerud – Södertälje IBK 0–2 i matcher (2–3, 1–2)

Final
Balrog IK – Södertälje IBK 2–0 i matcher (4–1, 4–1)

Balrog IK blev svenska mästare 1999/2000.

Sport i Sverige 1999
Sport i Sverige 2000
1999/2000
Innebandysäsongen 1999/2000